Barrillos puede hacer referencia a:

Barrillos de las Arrimadas, localidad del municipio de La Ercina, provincia de León, España.

Barrillos de Curueño, localidad del municipio de Santa Colomba de Curueño, provincia de León, España.